Vích může být:

 vích – či věchet je svazek slámy

příjmení
 Martin František Vích (1921–2008) – katolický kněz a petrin, bývalý politický vězeň a člen KPV ČR
 Radovan Vích (* 1964) – český politik
 Václav Vích (1898–1966) – český kameraman